Horvátország
Turopolje Túrmező földrajzi tájegység és régi közigazgatási egység horvát neve a Száva és Kupa folyók között Zágráb megyében
Turopolje falu Velika Gorica községben, Zágráb megyében